«Ре́ки времён» — первый студийный альбом рок-группы «Кипелов», выпущенный 6 октября 2005 года. Записан на московской студии Гигант Рекорд. Альбом не стал первым сольным альбомом Валерия Кипелова, — в 1997 году был выпущен альбом «Смутное время» — но первым с момента создания группы «Кипелов».

История создания 

Работа над альбомом началась в 2003 году. За время работы над новым материалом группа успела сменить двух гитаристов. Группу покинули сначала Сергей Терентьев, а затем Сергей Маврин. Для записи альбома был приглашён гитарист Виктор Смольский, параллельно играющий в группе Rage. Песни «Пророк» и «Дыхание Тьмы» появились в концертной программе в черновой версии ещё в 2004 году, причём их тексты несколько отличались от альбомного варианта.

В альбом вошла песня уже ушедшего из группы Сергея Маврина «Пророк», являющаяся вариацией песни «Падший» с его сольного альбома 2004 года «Запрещённая реальность». «Пророк» использует мелодию «Падшего» в заметно более тяжёлой аранжировке, а также развивает тему одиночества и взаимоотношений человека и Бога, начатую в «Падшем». Для своего сингла «Обратная сторона реальности» Маврин позже записал третью часть песни. («Человек или бог, дьявол я или пророк…»).

Финальным этапом работы занимался Виктор Смольский. Музыканты выдали ему весь материал и он, используя свои связи и умение находить общий язык смог найти студию в Германии, которая согласилась помочь в доведении материала до ума. Никто из музыкантов коллектива во время этого этапа не присутствовал, чем сам Виктор был очень расстроен.
 
В альбом не вошла выпущенная ранее отдельным синглом песня «Вавилон». 

Презентация альбома «Реки Времён» состоялась 18-19 ноября 2005 в ДК Горбунова.

Пересведённая Томми Хансеном на датской студии «Jailhouse» версия альбома поступила в продажу 15 октября 2007 года. Специально для неё Вячеслав Молчанов переписал записанные до этого Виктором Смольским соло в песнях «Пророк» и «Не сейчас». В качестве бонуса на диск был добавлен видеоклип «Не сейчас», звуковая дорожка к которому была сделана на «Finnvox Studios».

Список композиций 

В качестве бонуса на изданиях с буклетом включён клип на песню «Я здесь».

Клипы к альбому 
 «Я здесь» (с участием Виктора Смольского). Клип был снят в стиле средневековой саги, философской притчи о вечном поиске смысла жизни и идеальной любви. Смольский играет роль воина, раненного в битве, которого воскрешает некая светлая сила. На протяжении всего клипа он странствует, встречается с удивительными существами, пытаясь найти свою любовь.
 «Не сейчас» — клип с использованием фрагментов концерта Кипелов-Rage в Лужниках (2006). Дракон уходит от погони, его преследуют и обстреливают два вертолёта. В поисках убежища змей залетает в Лужники на концерт Кипелова. На радостях он устраивает для группы пиротехническое шоу. Соло в клипе исполняет В. Молчанов, специально переписавший его. Режиссёр — Богдан Дробязко.

Участники записи 
 Валерий Кипелов — вокал
 Алексей Харьков — бас-гитара
 Андрей Голованов — гитара, акустическая гитара
 Александр Манякин — барабаны, перкуссия
 Виктор Смольский — гитара, продюсер, звукорежиссёр
 Вячеслав Молчанов — гитара (соло на треке (3) и (4) (в пересведённой версии)

Примечания

Ссылки 
 Слушать альбом на Яндекс.Музыке

Альбомы группы «Кипелов»
Дебютные альбомы 2005 года
Альбомы CD-Maximum